НИИММ — термин, который может означать:

 НИИ математики и механики имени В. И. Смирнова СПбГУ 
 НИИ математики и механики имени Н. Г. Чеботарёва

См. также 

 Институт математики и механики имени Н. И. Лобачевского